Harpokration ist der Name mehrerer antiker Gelehrter:

 Harpokration von Alexandria, Verfasser von Schriften auf dem Gebiet der Hermetik, lebte in der römischen Kaiserzeit
 Harpokration von Argos, Philosoph (Mittelplatoniker) im 2. Jahrhundert
 Valerius Harpokration (2. Jahrhundert), Rhetor und Verfasser eines „Lexikons zu den zehn Rednern“